my (μῦ, Μμ) – litera i cyfra w alfabecie greckim
 my – skrót od myria (myrio), przedrostka używanego w starszych wersjach systemu metrycznego
 „My” – singel zespołu Myslovitz wydany w 2000 roku
 „My” – singel zespołu Bajm wydany w 2018 roku
 My – album studyjny Edyty Górniak wydany w 2012 roku
 My – album studyjny zespołu Ira wydany w 2016 roku
 My – album studyjny zespołu Bajm wydany w 2018 roku
 My – powieść Eugeniusza Zamiatina z 1921 roku
 My – film holenderski z 2018 roku w reżyserii Rene Eller
 .my – domena internetowa przypisana do Malezji